Salvador Claret i Naspleda, empresari i col·leccionista d'automòbils català
 Salvador Claret i Sargatal, col·leccionista d'automòbils i escriptor català, fill de l'anterior